Двадесет и второто (XXII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 22 000 г. пр.н.е. до края на 21 001 г. пр.н.е.

22 000 пр.н.е. 
 Културата Solutréen (22.000 – 18.000 пр.н.е.), Франция

Хилядолетия